NK Kustošija, hrvatski je nogometni klub iz Zagreba.

Povijest 
Klub je osnovan: 15. srpnja 1929. godine u Zagrebu, u Ilici 55, pod imenom Športski klub Metalac. Tada je osim nogometne imao još i šahovsku i plivačku sekciju. Jedan od osnivača i prvi predsjednik kluba bio je Ivo Korošec. Nogometna momčad „Metalca“ svoju je prvu utakmicu odigrala 14. rujna 1930. godine na igralištu „Tipografije“ protiv Esperanta (1:2). Klub je svoje domaće utakmice igrao na igralištu „Grafičara“, a prostorije kluba je imao u Haulikovoj ulici 10/IV, gdje je od 1933. godine bilo i sjedište „Udruženja klubova III razreda“. Raspušten je 18. svibnja 1941. godine, a obnovljen 9. lipnja 1945. godine, pod nazivom Fizkulturno društvo Metalac. Klub od 7. kolovoza 1953. godine nosi naziv Sportsko društvo Metalac. Godine 1964. spaja se s „Kustošijom“ (bivša „Sloboda“) i dobiva nogometno igralište u Sokolskoj ulici. Dana 18. ožujka 1969. godine mijenja naziv u Radničko sportsko društvo Metalac. Od 1993. godine nosi sadašnji naziv. Doživotni počasni predsjednik bio je Josip Broz Tito.

Kustošiju je jedno vrijeme vodio poznati hrvatski prvoligaški nogometaš Renato Jurčec, koji se specijalizirao za niželigaše. Kustošiju je poveo u čak dva razreda više, prvo iz četvrte u treću ligu, pa iz treće u drugu ligu.

Natjecanja i uspjesi 

Metalac se u svojim prvim godinama postojanja natjecao u III. i II. razredu prvenstva Zagreba, a najveći uspjeh postiže u sezoni 1939./40. kada igra u I. b razredu prvenstva Zagreba (IV. razred natjecanja). Juniorska momčad „Metalca“ je osvojila pehar na turniru Radničke sportske zajednice (1937.) i prvenstvo Zagreba. Klub nakon obnove osvaja 6. mjesto u Hrvatskoj ligi 1946. godine, te postaje drugoligaš. U sezoni 1952./53. trener kluba postaje Bogdan Cuvaj, a klub u sezoni 1954./55. postiže svoj najveći uspjeh u prvenstvu, 3. mjesto u 2. Saveznoj ligi. Godine 1948. i 1951. dolazi do četvrtzavršnice Kupa maršala Tita. Klub se do sezone 1972./73. natječe u 2. i 3. ligi, a od tada samo u nižerazrednim ligama.

U sezoni 2015./2016.  Kustošija osvaja MŽNL Središte te se plasira u 3. HNL Zapad, a u sezoni 2016./2017., s osvojenim drugim mjestom na tablici, klub se plasirao u 2. HNL.

Učinak u prvenstvima

Prvenstva u Kraljevini Jugoslaviji 1932. – 1940.

Prvenstva u Jugoslaviji 1946. – 1991.

Prvenstva u Hrvatskoj od 1992. 

(u izradi)

Nastupi u završnicama kupa

Kup maršala Tita 
1947.
 2. pretkolo: NK Metalac - FK Vardar Skopje 1:2 
1948.
 2. pretkolo: NK Zmaj Makarska - NK Metalac 0:4
 3. pretkolo: Garnizon JNA Niš - NK Metalac 2:4 (prod.)
 osmina završnice: NK Metalac Beograd - NK Metalac Zagreb 1:1 (prod.)
 četvrtina završnice: NK Metalac - NK Dinamo Zagreb 1:5
1949.
 šesnaestina završnice: FK Crvena zvezda - NK Metalac 3:1
1950.
 pretkolo: NK Branik Maribor - NK Metalac 0:3
 šesnaestina završnice: FK Crvena zvezda - NK Metalac 3:0
1951.
 pretkolo: NK Metalac - NK Sloboda Varaždin 2:1
 šesnaestina završnice: NK Naprijed Sisak - NK Metalac 1:2
 osmina završnice: NK Metalac - NK Lokomotiva Zagreb 2:1
 četvrtina završnice: FK Crvena zvezda - NK Metalac 5:0
1952.
 šesnaestina završnice: NK Metalac - FK Sarajevo 0:2 
1953.
 osmina završnice: NK Metalac - NK Dinamo Zagreb 2:4
1955.
 osmina završnice: NK Metalac - FK Radnički Beograd 1:2

Hrvatski nogometni kup 

Trenutačno se natječe u Međužupanijskoj nogometnoj ligi – središte Zagreb.

Uspješni igrači i treneri 
 Ivica Belošević, trener
 Slavko Arneri (igrač, 1951. – 1954.)
 Otto Barić (igrač, 1955. – 1957.)
 Mirko Bazić (igrač, 1958. – 1962.), poslije poznat kao Dinamov trener
 Branko Belin, igrač
 Tomislav Crnković (igrač, 1947. – 1949.)
 Bogdan Cuvaj (trener, 1952. – 1955.)
 Drago Hmelina (igrač, do 1950.)
 Ivan Jazbinšek (igrač, 1945. – 1947.)
 Domagoj Kapetanović (igrač, 1955. – 1959.)
 Branko Knez, igrač
 Ivan Medle (igrač, 1954.)
 Đuro Pintarić, igrač
 Krešo Pukšec (igrač, 1954. – 1956.)
 Zvonko Strnad (igrač, 1945. – 1946.)
 Ivan Šibl (igrač, 1937. – 1940.)
 Mislav Oršić (igrač)
 Velimir Babić, trener
 Renato Jurčec, trener
 Ivica Gajer, trener
 Antun Pogačnik, trener
 Bruno Belin, nogometaš
 Gustav Lechner, trener
 August Bivec, trener

Izvori 

 Zlatne godine, RSD Metalac 1929-1979, Zagreb, 1979.
 Fredi Kramer, Sveto ime Dinamo, Zagreb, 2006.
 Nogometni leksikon NK Kustošija
 NK Maksimir: „Kustošija“ Zagreb 
 NK Maksimir: „Kustošija“ (Sloboda) Zagreb 
 Hrnogomet-db
 NK Maksimir: Prošle sezone 
 {[eng oznaka}} Croatia - Final tables, rsssf.com

Vanjske poveznice
 Službena stranica NK Kustošija

 
Kustošija